Schofer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schofer (* 1972), deutscher Leichtathlet
 Joachim Schofer, deutscher habilitierter Kardiologe und Fachautor
 Josef Schofer (1866–1930), badischer Politiker und katholischer Priester
 Rolf Schofer (* 1954), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schoffer